Polarlys (deutsch: „Polarlicht“) ist der Name folgender norwegischer Fährschiffe:

 Polarlys (Schiff, 1952), im Einsatz auf der Hurtigruten von 1952 bis 1994
 Polarlys (Schiff, 1996), im Einsatz auf der Hurtigruten seit 1996